La Hakob Tonoyan Super Cup 2019 è stata la 22ª edizione della supercoppa armena di calcio.

L'incontro, che si è disputato il 24 settembre 2019, ha visto affrontarsi l', campione d'Armenia, e l', vincitore della Coppa d'Armenia 2018-2019. L' ha vinto il match per 3-2, conquistando la prima supercoppa della sua storia.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Bardsragujn chumb 2018-2019
 Hayastani Ankaxowt'yan Gavat' 2018-2019

Calcio nel 2019
Supercoppa d'Armenia